Олег Луцевич:
 Луцевич, Олег Викентьевич (1924—2015) — белорусский художник-график.
 Луцевич, Олег Эммануилович (род. 1956) — советский и российский хирург, специалист в области лапароскопии, член-корреспондент РАН (2016). Сын Э. В. Луцевича.